Валицкая:

 Валицкая, Алиса Петровна (род. 1936) — российский искусствовед, культуролог, доктор философских наук,
 Валицкая, Элеонора Ивановна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда